Visborg kan syfta på:

 Visborgs slott – en slotts- och borganläggning som uppfördes på medeltiden i södra delen av Visby på Gotland
 Visborgs kungsladugård – en kungsladugård i Visby socken och Västerhejde socken
 Visborgskyrkan – en kyrkobyggnad invigd 1969 och tillhör Visby domkyrkoförsamling
 Visborgsslätt – militärt övningsområde i Visby
 HMS Visborg (A265) –  ett av svenska marinens minfartyg som byggdes år 1998 om till underhållsfartyg
 M/S Visborg – en svensk fordons- och passagerarfärja i tjänst 2019
 Grevar av Wisborg – luxemburgsk ärftlig adelstitel som förlänats fyra före detta svenska prinsar
  Bernadotte af Wisborg – alternativ benämning för Grevar av Wisborg